Golddorf steht für:
 den deutschen Namen der Gemeinde Zlatná na Ostrove in der Slowakei
 Zlatá (Kynšperk nad Ohří), bis 1947 Golddorf, Ortsteil von Kynšperk nad Ohří, Okres Sokolov
 die Bezeichnung für einen im Rahmen des Wettbewerbs Unser Dorf hat Zukunft ausgezeichneten Ort